La Panne (titre original ) est le huitième épisode de la série télévisée américaine de   créée par Joss Whedon.

Résumé 
Après que le  a été victime d'une catastrophe qui ne laisse aux passagers que quelques heures d'oxygène, une série de  montrent comment Mal et Zoe ont acheté le vaisseau et rassemblé leur équipage de fortune.

Production

Écriture 
Tim Minear a été le scénariste principal de cet épisode.

Casting 
 Steven Flynn
 Ilia Volok
 Lyle Kanouse
 Dax Griffin

Réalisation 
L'épisode est réalisé par David Solomon.

Réception 

 classe cet épisode  dans sa liste des vingt-cinq meilleurs épisodes de Joss Whedon, toutes séries confondues. L'acteur Nathan Fillion le considère comme l'un de ses épisodes préférés de la série, avec Intrusion.

Critiques 

Noel Murray et Donna Bowman en ont fait une critique.

Thèmes et analyses

Lien externe

Notes et références

Références

Bibliographie 
 
 Commentaire audio de l'épisode par le producteur exécutif Tim Minear et le réalisateur David Solomon
 
 .

Épisode de Firefly
Épisode de série télévisée réalisé par David Solomon